Csehország
 Jakubov u Moravských Budějovic, település a Třebíči járásban
 Jakubov, Vojkovice településrésze a Karlovy Vary-i járásban
 Szlovákia
 Nagyjakabfalva (szlovákul Jakubov), község a Pozsonyi kerület Malackai járásában